Уотлинг () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Уотлинг, Джон (ум. 1681) — английский буканьер XVII века.
 Уотлинг, Леонор (род. 1975) — испанская актриса и певица, вокалистка группы Marlango.
 Уотлинг, Рой (род. 1938) — шотландский миколог.
 Уотлинг, Сиара (ро. 1992) — североирландская футболистка.

См. также 
 Остров Уотлинга (Сан-Сальвадор) — остров и район Багамских островов.
 Уотлинг-стрит — название древней дороги в Англии и Уэльсе, использующейся до наших дней.